Церква Вознесіння Господнього – Знесіння, УГКЦ
 Церква Вознесіння Господнього — Сигнівка, ПЦУ
 Церква Вознесіння Господнього – Левандівка, УГКЦ
Львів